Williamsonia (libellengeslacht), geslacht van libellen
 Williamsonia (plant) uitgestorven plantengeslacht